Blacks Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blacks Lake (Florida)
 Blacks Lake (Humboldt County, Kalifornien)
 Blacks Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Blacks Lake (Minnesota)
 Blacks Lake (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Black Lake